Карл Вент (1860—1938) — німецько-американський скрипаль, композитор і диригент.
 Фрітс Вармолт Вент (1903—1990) — американський фізіолог. Член Національної академії наук США.

 Вент-Ана — муніципалітет у Франції, регіон Нижня Нормандія, департамент Орн.